Кепилна () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Кепилна () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Кепилна.
 Кепилна () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Сесчорі.
 Кепилна () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Гилгеу.